Il mistero della camera gialla (Le Mystère de la chambre jaune) – romanzo di Gaston Leroux del 1907
Le Mystère de la chambre jaune – film del 1913 diretto da Émile Chautard
Le Mystère de la chambre jaune – film del 1930 diretto da Marcel L'Herbier
L'artiglio nero (Le Mystère de la chambre jaune) – film del 1949 diretto da Henri Aisner
Le Mystère de la chambre jaune – film per la televisione del 1965 diretto da Jean Kerchbron
Le Mystère de la chambre jaune – film del 2003 diretto da Bruno Podalydès